Ян-Майкл Винсент (; 15 июля 1944 — 10 февраля 2019) — американский актёр, наиболее известный благодаря роли пилота вертолёта Стрингфеллоу Хоука в телесериале «Воздушный волк».

Ранние годы 
Будущий актёр родился в Денвере, Колорадо, вырос в Ханфорде, штат Калифорния, примерно в 30 милях к югу от Фресно. Его отец, пилот бомбардировщика во время Второй мировой войны, владел бизнесом по росписи вывесок. Винсент окончил среднюю школу Ханфорда в 1963 году, поступил в колледж Вентура в Южной Калифорнии. Занимался сёрфингом. Служил в Национальной гвардии.

Карьера 
Винсент решил стать актёром после того, как познакомился с известным агентом Диком Клейтоном, который открыл Джеймса Дина и многих других актеров. Он привел Яна-Майкла в программу обучения в Universal Studios. Винсент начал актёрскую карьеру в 1967 году, снимаясь в основном в телевизионных проектах.

В 1972 году вместе со звездой боевиков Чарльзом Бронсоном он сыграл главную роль в фильме «Механик», ремейк которого с Джейсоном Стейтемом вышел в 2011 году. Также Винсент пробовался на роль Мэтта Хупера в известном фильме ужасов «Челюсти» (1975), которая в итоге досталась Ричарду Дрейфусу.

Пик карьеры актера пришелся на конец 1970-х годов. В 1984—1986 годах Винсент играл главную роль в телесериале «Воздушный волк». Последний раз актёр появился на экране в малобюджетном фильме «Белый парень». В 2000—2012 годах Винсент иногда появлялся в документальных фильмах.

Личная жизнь 
В 1968—1977 годах Винсент был женат на Бонни Портман. В этом браке у него родилась дочь Эмбер Винсент.

В 1986—1998 годах Винсент состоял в браке с Джоанной Робинсон. Их брак распался после того, как Джоанна обвинила его в абьюзе и получила судебный ордер, запрещающий Винсенту приближаться к ней.

Третьей женой Винсента стала Патриша Энн Крист. Они поженились в 2000 году и жили вместе вплоть до смерти Винсента в 2019 году.

Проблемы с законом 
В 1970—1980-е годы Винсента неоднократно арестовывали за хранение кокаина, драки в барах, вождение автомобиля в нетрезвом виде, избиение женщины. В 2000 году суд удовлетворил иск бывшей девушки актера на $374 000: уже после их расставания он избил эту женщину, когда она была беременна, что привело к потере их совместного ребенка. В том же году за нарушение испытательного срока был приговорен к 60 дням тюрьмы.

Проблемы со здоровьем и смерть 
В 1990-е годы Винсент трижды попадал в серьёзные автомобильные аварии. В августе 1996 года при одной из этих аварий получил перелом трёх шейных позвонков, к тому же у актера были повреждены голосовые связки вследствие проведенной ему врачами на месте ДТП трахеостомии. В 2008 году попал в еще одну автоаварию. В 2012 году у Винсента была ампутирована правая нога ниже колена.

Винсент умер 10 февраля 2019 года в больнице Mission Hospital Memorial Campus города Ашвилла, Северная Каролина, в которую попал после остановки сердца. Причиной смерти была названа брадикардия.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки